Хошун ( ци, ) — адміністративно-територіальна одиниця в автономному районі Внутрішня Монголія (Китай). За своїми адміністративними функціями відповідають повітам. Також існують автономні хошуни, що відповідають автономним повітам.

Автономні повіти КНР
Внутрішня Монголія
Адміністративний поділ КНР